Humilité est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 L'humilité, en philosophie, est la qualité de celui qui se voit lui-même de façon réaliste, et, à un degré absolu, tel que l'univers le voit (pour les athées) ou tel que Dieu le voit (pour les croyants).

Nom propre 
 Humilité de Faenza († 1310), originaire de Faenza en Italie, ermite puis fondatrice d'un monastère ; bienheureuse catholique fêtée localement le 22 mai.

Références